Юнас Йеребко (; родился 2 марта 1987 года в Чинне, лен Вестра-Гёталанд, Швеция) — шведский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Биография 
Родился в семье баскетболистов (отец Крис Йеребко играл за «Сиракьюс Орандж» и «Бурос», мать Элейн Йеребко также играла на высоком уровне). Играет на позициях тяжёлого и лёгкого форварда. Был выбран под 39-м номером на драфте НБА 2009 года. До прихода в НБА выступал за шведские клубы «Марбо» и «Планнья» (Лулео) и итальянскую «Бьеллу». По итогам дебютного сезона в НБА Юнас был включён во вторую сборную новичков НБА.

С 18 лет выступал за сборную Швеции.

Достижения 
  Чемпион Швеции: 2006/2007

Статистика

Статистика в НБА 

Баскетболисты Швеции
Игроки БК «Лулео»
Игроки БК «Бьелла»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки сборной Швеции по баскетболу